Diospyros macrocalyx är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Johann Friedrich Klotzsch. Diospyros macrocalyx ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
macrocalyx